Тихменево — сельские населённые пункты в России.

 Тихменево (Пензенская область)
 Тихменево (Приморский край)
 Тихменево (Сахалинская область)
 Тихменево (Ржевский район), Тверская область
 Тихменево (Спировский район), Тверская область
 Тихменево (Ярославская область)
 Тихменево (станция)